Barukan (Manisrenggo)
 Barukan (Tengaran)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing